Bao kan syfta på:
Benny Anderssons Orkester
Byurakan  Astrophysical  Observatory